Por Terceiro Comando (desambiguação) pode estar à procura de:
 Terceiro Comando
 Terceiro Comando Puro
 Terceiro Comando da Capital

Desambiguação